Ced steht für:
 Ced (Vorname), männlicher Vorname  – dort auch zu Namensträgern
 Cedd von Mercia, auch Ceadwalla (um 620–664), irokeltischer Abt und Heiliger

CED steht für:
 Camurati-Engelmann Disease, deutsch [Camurati-]Engelmann-Syndrom
 Capacitance Electronic Disc, eine Videodisk-Technologie von RCA
 Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, ein Symptomkomplex
 Christlicher Entwicklungsdienst, eine deutsche Stiftung
 Corporation for Economic Development, ein ehemaliges staatliches Wirtschaftsförderungsunternehmen in Südafrika
 Council of European Dentists

CED